Puissance du Duelliste est une extension de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer.

Liste des cartes

Cartes Ultra Rares

Cartes Super rares

Cartes rares

Cartes Communes

Sources 
Dragon Blanc Hors-série n°2

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer